Faustrecht steht für:

 Faustrecht, eine Form der Selbstjustiz
 Faustrecht (1922), österreichischer Film von Max Neufeld
 Faustrecht (2006), schweizerischer Film von Bernard Weber und Robert Müller
 Faustrecht (Band), deutsche Rechtsrock-Band
 Faustrecht, Alternativtitel eines schwedischen Spielfilms von Mikael Håfström, siehe Evil (2003)